Jacobita, fidel de l'Església Ortodoxa Siríaca, seguidors del monofisisme, o més genèricament, de les esglésies ortodoxes orientals.
 Jacobita, seguidor del jacobitisme moviment polític que intentà la restauració de Jaume II d'Anglaterra i VII d'Escòcia i, després de la seva mort de la Dinastia Estuard 
 Aixecament jacobita, sèrie de revoltes i guerres en les illes britàniques entre 1688 i 1746